Muriel steht für:
 Muriel (Name), Vor- und Nachname, zu Namensträgern siehe dort
 (2982) Muriel, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Muriel oder Die Zeit der Wiederkehr, französischer Spielfilm von 1963
 Muriels Hochzeit, australisch-französischer Spielfilm von 1994.
 Muriel (Fußballspieler) (* 1987), brasilianischer Fußballtorhüter

Siehe auch: